Dekanter steht für:

 Dekanter zum manuellen Abziehen beispielsweise von Wein, siehe Dekantieren
 Dekanter zur industriellen Stofftrennung, siehe Separator (Verfahrenstechnik)
 Dekanter als Klarwasser-Abzugssysteme in Kläranlagen, siehe Sequencing Batch Reactor

Siehe auch:
 The Decanter, Landspitze von Tent Island, Dellbridge-Inseln, Ross-Archipel, Antarktis